Un piede in paradiso (One Foot in Heaven), film diretto da Irving Rapper (1941)
Un piede in paradiso, film diretto da Enzo Barboni (1991)